Liebsch ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Liebsch (* 1950), deutsche Weitspringerin und Sprinterin
 Ferdinand Liebsch (1816–1905), deutscher Maler und Fotograf
 Georg Liebsch (1911–1998), deutscher Gewichtheber
 Katharina Liebsch (* 1962), deutsche Soziologin
 Maximilian Liebsch (1831–1880), Abt von Stift Tepl
 Otto Georg Liebsch (1937–2001), deutscher Bildhauer
 Ulrich Liebsch (* 1966), deutscher Eishockeytrainer